Bieg pościgowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2019 odbył się 10 marca w Östersund. Była to czwarta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 55 zawodniczek, z których 52 ukończyły zawody. Mistrzynią świata została Niemka Denise Herrmann, srebro zdobyła Norweżka Tiril Eckhoff, a trzecie miejsce zajęła kolejna Niemka - Laura Dahlmeier.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Kamila Żuk, która zajęła 36. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2019